Lumbricus sabellaris är en ringmaskart som beskrevs av Müller 1788. Lumbricus sabellaris ingår i släktet Lumbricus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sabellaris